Gian Battista Bertucci il Vecchio – pittore italiano del Rinascimento
 Giovan Battista Bertucci il Giovane – pittore italiano del XVI secolo, nipote de "il Vecchio"